Allsvenskan i handboll 1944/1945 vanns av IFK Karlskrona.

Slutställning

Skytteligan

Referenser

Fotnoter

Externa länkar

1944 i Sverige
1945 i Sverige
1944/1945
Handbollssäsongen 1944/1945